Decimiana tessellata — вид богомолов из семейства Acanthopidae (Mantodea). Южная Америка: Аргентина, Бразилия,  Парагвай, Уругвай. Самец: ширина головы 5—6 мм, длина пронотума — 10—14 мм, длина передних тазиков — 8—10 мм, длина передних бёдер — 9—13 мм, надкрылья — около 4 см. Самка: ширина головы около 7 мм, длина пронотума — 13—15 мм, длина передних тазиков — 10—11 мм, длина передних бёдер — около 15 мм, надкрылья — около 2 см. Типовой вид рода Decimiana.
.

Примечания

Ссылки 
  Mantodea Species File: Decimiana tessellata (Charpentier, 1841)

Acanthopidae
Животные, описанные в 1841 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки